Celica je lahko:

 celica, osnovna gradbena enota živih organizmov
 celica, v geometriji trirazsežni element, del mnogorazsežnega objekta
 Celica, mladinski hotel v Ljubljani
 Celica, ameriški film iz let 2000, psihološka srhljivka
 meglična celica, priprava za zaznavanje delcev ionizirajočega sevanja
 sončna celica, naprava, ki sončne fotone s pomočjo elektronov pretvori v elektriko
 fotocelica, detektor fotonov
 mehurčna celica, priprava za zaznavanje električno nabitih delcev, ki se gibajo skozi njo
 meniška celica, soba v samostanu, kjer prebiva menih
 osnovna celica, najmanjši del kristala, ki ima še vedno vse njegove značilnosti
 partnerska koordinacijska celica, organ v sestavi Partnerstva za mir, ki skrbi za koordinacijo vojaških aktivnosti organizacije
 Braillova celica, element Braillove pisave
 Toyota Celica, model avtomobila proizvajalca Toyota

Glej tudi
 celična biologija
 celični avtomat